Idiazabal kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Idiazábal (ort i Argentina), Córdoba,

Spanien 

 Idiazabal (kommunhuvudort), Baskien, Gipuzkoa, 
 Idiazabal (kommun), Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar